Termin CHMT ima više značenja.
 Izolikviritigenin 2'-O-metiltransferaza, enzim
 CHMT-FM, radio stanica